Astrid Proll (1947-), membre de la première génération de la Fraction armée rouge. 
 Nina Proll (1974-), actrice, chanteuse et danseuse autrichienne.
 Thorwald Proll (1941-), essayiste allemand, frère de Astrid Proll.
Patronyme germanique